Boliviamånbröst (Melanopareia bitorquata) är en fågel i familjen månbröst inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart i östra Bolivia. Den betraktas ofta som en underart till halsbandsmånbröst (M. torquata).

Status 
IUCN erkänner den ännu inte som art och placeras därför inte i någon egen hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Månbröst
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Bolivia